Streitz ist ein deutscher Ortsname:
 Streitz, Ort im Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Strzeżenice, Gmina Będzino, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Streitz, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Strzyże (Kętrzyn), Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen